Di seguito una lista di asteroidi dal numero 537001 al 538000 con data di scoperta e scopritore.

537001–537100 

|-
| 537001  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537002  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537003  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537004  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537005  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537006  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537007  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537008  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537009  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537010  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537011  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537012  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537013  - ||  || || CSS 
|-
| 537014  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537015  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537016  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537017  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537018  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537019  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537020  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537021  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537022  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537023  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537024  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537025  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537026  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537027  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537028  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537029  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537030  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537031  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537032  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537033  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537034  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537035  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537036  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537037  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537038  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537039  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537040  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537041  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537042  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537043  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537044  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537045  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537046  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537047  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537048  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537049  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537050  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537051  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537052  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537053  - ||  || || WISE 
|-
| 537054  - ||  || || WISE 
|-
| 537055  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537056  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537057  - ||  || || WISE 
|-
| 537058  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537059  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537060  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537061  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537062  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537063  - ||  || || WISE 
|-
| 537064  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537065  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537066  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537067  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537068  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537069  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537070  - ||  || || WISE 
|-
| 537071  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537072  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537073  - ||  || || CSS 
|-
| 537074  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537075  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537076  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537077  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537078  - ||  || || SSS 
|-
| 537079  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537080  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537081  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537082  - ||  || || CSS 
|-
| 537083  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537084  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537085  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537086  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537087  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537088  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537089  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537090  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537091  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537092  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537093  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537094  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537095  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537096  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537097  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537098  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537099  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537100  - ||  || || Pan-STARRS 
|}

537101–537200 

|-
| 537101  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537102  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537103  - ||  || || WISE 
|-
| 537104  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537105  - ||  || || WISE 
|-
| 537106  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537107  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537108  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537109  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537110  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537111  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537112  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537113  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537114  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537115  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537116  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537117  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537118  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537119  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537120  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537121  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537122  - ||  || || CSS 
|-
| 537123  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537124  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537125  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537126  - ||  || || WISE 
|-
| 537127  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537128  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537129  - ||  || || WISE 
|-
| 537130  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537131  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537132  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537133  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537134  - ||  || || LINEAR 
|-
| 537135  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537136  - ||  || || CSS 
|-
| 537137  - ||  || || WISE 
|-
| 537138  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537139  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537140  - ||  || || WISE 
|-
| 537141  - ||  || || WISE 
|-
| 537142  - ||  || || WISE 
|-
| 537143  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537144  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537145  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537146  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537147  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537148  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537149  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537150  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537151  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537152  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537153  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537154  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537155  - ||  || || CSS 
|-
| 537156  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537157  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537158  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537159  - ||  || || WISE 
|-
| 537160  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537161  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537162  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537163  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537164  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537165  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537166  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537167  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537168  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537169  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537170  - ||  || || WISE 
|-
| 537171  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537172  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537173  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537174  - ||  || || WISE 
|-
| 537175  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537176  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537177  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537178  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537179  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537180  - ||  || || WISE 
|-
| 537181  - ||  || || WISE 
|-
| 537182  - ||  || || WISE 
|-
| 537183  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537184  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537185  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537186  - ||  || || CSS 
|-
| 537187  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537188  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537189  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537190  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537191  - ||  || || CSS 
|-
| 537192  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537193  - ||  || || Oss. di Maiorca  
|-
| 537194  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537195  - ||  || || CSS 
|-
| 537196  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537197  - ||  || || WISE 
|-
| 537198  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537199  - ||  || || WISE 
|-
| 537200  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|}

537201–537300 

|-
| 537201  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537202  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537203  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537204  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537205  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537206  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537207  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537208  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537209  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537210  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537211  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537212  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537213  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537214  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537215  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537216  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537217  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537218  - ||  || || WISE 
|-
| 537219  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537220  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537221  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537222  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537223  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537224  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537225  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537226  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537227  - ||  || || WISE 
|-
| 537228  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537229  - ||  || || WISE 
|-
| 537230  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537231  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537232  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537233  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537234  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537235  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537236  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537237  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537238  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537239  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537240  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537241  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537242  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537243  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537244  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537245  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537246  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537247  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537248  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537249  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537250  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537251  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537252  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537253  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537254  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537255  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537256  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537257  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537258  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537259  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537260  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537261  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537262  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537263  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537264  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537265  - ||  || || WISE 
|-
| 537266  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537267  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537268  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537269  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537270  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537271  - ||  || || CSS 
|-
| 537272  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537273  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537274  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537275  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537276  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537277  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537278  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537279  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537280  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537281  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537282  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537283  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537284  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537285  - ||  || || WISE 
|-
| 537286  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537287  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537288  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537289  - ||  || || WISE 
|-
| 537290  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537291  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537292  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537293  - ||  || || CSS 
|-
| 537294  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537295  - ||  || || WISE 
|-
| 537296  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537297  - ||  || || WISE 
|-
| 537298  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537299  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537300  - ||  || || Spacewatch 
|}

537301–537400 

|-
| 537301  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537302  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537303  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537304  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537305  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537306  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537307  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537308  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537309  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537310  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537311  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537312  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537313  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537314  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537315  - ||  || || WISE 
|-
| 537316  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537317  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537318  - ||  || || CSS 
|-
| 537319  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537320  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537321  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537322  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537323  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537324  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537325  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537326  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537327  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537328  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537329  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537330  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537331  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537332  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537333  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537334  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537335  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537336  - ||  || || CSS 
|-
| 537337  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537338  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537339  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537340  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537341  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537342  - ||  || || CSS 
|-
| 537343  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537344  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537345  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537346  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537347  - ||  || || WISE 
|-
| 537348  - ||  || || CSS 
|-
| 537349  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537350  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537351  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537352  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537353  - ||  || || WISE 
|-
| 537354  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537355  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537356  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537357  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537358  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537359  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537360  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537361  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537362  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537363  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537364  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537365  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537366  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537367  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537368  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537369  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537370  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537371  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537372  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537373  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537374  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537375  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537376  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537377  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537378  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537379  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537380  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537381  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537382  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537383  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537384  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537385  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537386  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537387  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537388  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537389  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537390  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537391  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537392  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537393  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537394  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537395  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537396  - ||  || || WISE 
|-
| 537397  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537398  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537399  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537400  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|}

537401–537500 

|-
| 537401  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537402  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537403  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537404  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537405  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537406  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537407  - ||  || || WISE 
|-
| 537408  - ||  || || CSS 
|-
| 537409  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537410  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537411  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537412  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537413  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537414  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537415  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537416  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537417  - ||  || || SSS 
|-
| 537418  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537419  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537420  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537421  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537422  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537423  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537424  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537425  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537426  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537427  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537428  - ||  || || PMO NEO 
|-
| 537429  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537430  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537431  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537432  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537433  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537434  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537435  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537436  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537437  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537438  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537439  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537440  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537441  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537442  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537443  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537444  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537445  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537446  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537447  - ||  || || LINEAR 
|-
| 537448  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537449  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537450  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537451  - ||  || || WISE 
|-
| 537452  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537453  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537454  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537455  - ||  || || ADAS 
|-
| 537456  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537457  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537458  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537459  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537460  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537461  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537462  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537463  - ||  || || WISE 
|-
| 537464  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537465  - ||  || || WISE 
|-
| 537466  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537467  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537468  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537469  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537470  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537471  - ||  || || WISE 
|-
| 537472  - ||  || || CSS 
|-
| 537473  - ||  || || WISE 
|-
| 537474  - ||  || || WISE 
|-
| 537475  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537476  - ||  || || PMO NEO 
|-
| 537477  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537478  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537479  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537480  - ||  || || CSS 
|-
| 537481  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537482  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537483  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537484  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537485  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537486  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537487  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537488  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537489  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537490  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537491  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537492  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537493  - ||  || || WISE 
|-
| 537494  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537495  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537496  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537497  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537498  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537499  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537500  - ||  || || Spacewatch 
|}

537501–537600 

|-
| 537501  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537502  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537503  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537504  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537505  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537506  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537507  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537508  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537509  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537510  - ||  || || LONEOS 
|-
| 537511  - ||  || || WISE 
|-
| 537512  - ||  || || WISE 
|-
| 537513  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537514  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537515  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537516  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537517  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537518  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537519  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537520  - ||  || || WISE 
|-
| 537521  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537522  - ||  || || WISE 
|-
| 537523  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537524  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537525  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537526  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537527  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537528  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537529  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537530  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537531  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537532  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537533  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537534  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537535  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537536  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537537  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537538  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537539  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537540  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537541  - ||  || || CINEOS 
|-
| 537542  - ||  || || WISE 
|-
| 537543  - ||  || || WISE 
|-
| 537544  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537545  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537546  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537547  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537548  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537549  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537550  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537551  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537552  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537553  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537554  - ||  || || WISE 
|-
| 537555  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537556  - ||  || || WISE 
|-
| 537557  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537558  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537559  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537560  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537561  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537562  - ||  || || LINEAR 
|-
| 537563  - ||  || || CSS 
|-
| 537564  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537565  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537566  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537567  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537568  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537569  - ||  || || WISE 
|-
| 537570  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537571  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537572  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537573  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537574  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537575  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537576  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537577  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537578  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537579  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537580  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537581  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537582  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537583  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537584  - ||  || || WISE 
|-
| 537585  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537586  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537587  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537588  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537589  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537590  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537591  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537592  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537593  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537594  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537595  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537596  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537597  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537598  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537599  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537600  - ||  || || WISE 
|}

537601–537700 

|-
| 537601  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537602  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537603  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537604  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537605  - ||  || || WISE 
|-
| 537606  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537607  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537608  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537609  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537610  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537611  - ||  || || WISE 
|-
| 537612  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537613  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537614  - ||  || || LINEAR 
|-
| 537615  - ||  || || WISE 
|-
| 537616  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537617  - ||  || || WISE 
|-
| 537618  - ||  || || SSS 
|-
| 537619  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537620  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537621  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537622  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537623  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537624  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537625  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537626  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537627  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537628  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537629  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537630  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537631  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537632  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537633  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537634  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537635  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537636  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537637  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537638  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537639  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537640  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537641  - ||  || || LINEAR 
|-
| 537642  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537643  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537644  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537645  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537646  - ||  || || WISE 
|-
| 537647  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537648  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537649  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537650  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537651  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537652  - ||  || || WISE 
|-
| 537653  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537654  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537655  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537656  - ||  || || WISE 
|-
| 537657  - ||  || || CSS 
|-
| 537658  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537659  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537660  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537661  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537662  - ||  || || Oss. di Maiorca  
|-
| 537663  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537664  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537665  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537666  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537667  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537668  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537669  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537670  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537671  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537672  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537673  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537674  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537675  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537676  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537677  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537678  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537679  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537680  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537681  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537682  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537683  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537684  - ||  || || CSS 
|-
| 537685  - ||  || || CSS 
|-
| 537686  - ||  || || CSS 
|-
| 537687  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537688  - ||  || || CSS 
|-
| 537689  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537690  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537691  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537692  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537693  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537694  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537695  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537696  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537697  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537698  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537699  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537700  - ||  || || Pan-STARRS 
|}

537701–537800 

|-
| 537701  - ||  || || CSS 
|-
| 537702  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537703  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537704  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537705  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537706  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537707  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537708  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537709  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537710  - ||  || || WISE 
|-
| 537711  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537712  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537713  - ||  || || CSS 
|-
| 537714  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537715  - ||  || || CSS 
|-
| 537716  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537717  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537718  - ||  || || CSS 
|-
| 537719  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537720  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537721  - ||  || || SCAP 
|-
| 537722  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537723  - ||  || || LINEAR 
|-
| 537724  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537725  - ||  || || LINEAR 
|-
| 537726  - ||  || || CSS 
|-
| 537727  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537728  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537729  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537730  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537731  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537732  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537733  - ||  || || CSS 
|-
| 537734  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537735  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537736  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537737  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537738  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537739  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537740  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537741  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537742  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537743  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537744  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537745  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537746  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537747  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537748  - ||  || || CSS 
|-
| 537749  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537750  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537751  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537752  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537753  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537754  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537755  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537756  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537757  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537758  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537759  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537760  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537761  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537762  - ||  || || SSS 
|-
| 537763  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537764  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537765  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537766  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537767  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537768  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537769  - ||  || || CSS 
|-
| 537770  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537771  - ||  || || LINEAR 
|-
| 537772  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537773  - ||  || || LINEAR 
|-
| 537774  - ||  || || CSS 
|-
| 537775  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537776  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537777  - ||  || || LONEOS 
|-
| 537778  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537779  - ||  || || CSS 
|-
| 537780  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537781  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537782  - ||  || || CSS 
|-
| 537783  - ||  || || LINEAR 
|-
| 537784  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537785  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537786  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537787  - ||  || || CSS 
|-
| 537788  - ||  || || CSS 
|-
| 537789  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537790  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537791  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537792  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537793  - ||  || || SSS 
|-
| 537794  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537795  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537796  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537797  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537798  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537799  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537800  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|}

537801–537900 

|-
| 537801  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537802  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537803  - ||  || || CSS 
|-
| 537804  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537805  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537806  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537807  - ||  || || LINEAR 
|-
| 537808  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537809  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537810  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537811  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537812  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537813  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537814  - ||  || || WISE 
|-
| 537815  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537816  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537817  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537818  - ||  || || CSS 
|-
| 537819  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537820  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537821  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537822  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537823  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537824  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537825  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537826  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537827  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537828  - ||  || || WISE 
|-
| 537829  - ||  || || WISE 
|-
| 537830  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537831  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537832  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537833  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537834  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537835  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537836  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537837  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537838  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537839  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537840  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537841  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537842  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537843  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537844  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537845  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537846  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537847  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537848  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537849  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537850  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537851  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537852  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537853  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537854  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537855  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537856  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537857  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537858  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537859  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537860  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537861  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537862  - ||  || || CSS 
|-
| 537863  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537864  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537865  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537866  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537867  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537868  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537869  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537870  - ||  || || CSS 
|-
| 537871  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537872  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537873  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537874  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537875  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537876  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537877  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537878  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537879  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537880  - ||  || || LINEAR 
|-
| 537881  - ||  || || CSS 
|-
| 537882  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537883  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537884  - ||  || || PMO NEO 
|-
| 537885  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537886  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537887  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537888  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537889  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537890  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537891  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537892  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537893  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537894  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537895  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537896  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537897  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537898  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537899  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537900  - ||  || || Spacewatch 
|}

537901–538000 

|-
| 537901  - ||  || || CSS 
|-
| 537902  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537903  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537904  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537905  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537906  - ||  || || CSS 
|-
| 537907  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537908  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537909  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537910  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537911  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537912  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537913  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537914  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537915  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537916  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537917  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537918  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537919  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537920  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537921  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537922  - ||  || || CSS 
|-
| 537923  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537924  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537925  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537926  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537927  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537928  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537929  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537930  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537931  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537932  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537933  - ||  || || CSS 
|-
| 537934  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537935  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537936  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537937  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537938  - ||  || || SSS 
|-
| 537939  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537940  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537941  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537942  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537943  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537944  - ||  || || CSS 
|-
| 537945  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537946  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537947  - ||  || || CSS 
|-
| 537948  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537949  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537950  - ||  || || CINEOS 
|-
| 537951  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537952  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537953  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537954  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537955  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537956  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537957  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537958  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537959  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537960  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537961  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537962  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537963  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537964  - ||  || || PMO NEO 
|-
| 537965  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537966  - ||  || || CSS 
|-
| 537967  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537968  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537969  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537970  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537971  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537972  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537973  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537974  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537975  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537976  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537977  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537978  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537979  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537980  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537981  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537982  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537983  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537984  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537985  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537986  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537987  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537988  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537989  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537990  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537991  - ||  || || WISE 
|-
| 537992  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537993  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537994  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 537995  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537996  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537997  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537998  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 537999  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538000  - ||  || || Spacewatch 
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0537001